St. Louis, Iron Mountain and Southern Railroad Depot ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Louis, Iron Mountain and Southern Railroad Depot (Poplar Bluff, Missouri), NRHP-ID 94001397
 St. Louis, Iron Mountain and Southern Railroad Depot (Fredericktown, Missouri), NRHP-ID 05001178